Termin -{S44}- ima više značenja.

 -{USS S-44 (SS-155)}-, podmornica
 S poštanska oblast S44, Bolsover, Engleska